Yomiuri Shinbun, journal japonais fondé en 1874.
 Yomiuri Giants, équipe japonaise de baseball fondée en 1934.
 Yomiuri Club, ancien nom du club de football japonais Tokyo Verdy, basé à Tokyo.